hrabstwo Prairie (ang. Prairie County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Prairie (ang. Prairie County) w USA, w stanie Montana